Николадзе може да се отнася за:
 Нико Николадзе (1843 – 1928), общественик
 Якоб Николадзе (1876 – 1951), скулптор